Ottley ist der Familienname folgender Personen:

 Alice Maria Ottley (1882–1971), US-amerikanische Botanikerin und Hochschullehrerin
 David Ottley (* 1955), britischer Speerwerfer